Саут Хил има више значења:
 Саут Хил (Њујорк)
 Саут Хил (Вашингтон)
 Саут Хил (Вирџинија)